Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (780-850 ca.) –  matematico, astronomo e geografo persiano, padre dell'algebra
Jaʿfar Muḥammad ibn Mūsā ibn Shākir – uno dei Banū Mūsā, tre fratelli matematici che operarono nel IX secolo a Baghdad